Tippecanoe :

Toponymes 
 Tippecanoe, une rivière de l'Indiana
 Tippecanoe, un township du Comté de Kosciusko en Indiana
 Tippecanoe, un township du Comté de Marshall (Indiana)
 Comté de Tippecanoe, comté en Indiana

Autres 
 Bataille de Tippecanoe, bataille ayant eu lieu en 1811
 Malédiction de Tippecanoe ou Malédiction de Tecumseh, expression pour une supposée malédiction touchant les présidents américains.